Канасираги () — село в Сергокалинском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Канасираги как единственный населённый пункт в его составе. Центр сельсовета с 1926 года.

География 
Село расположено на границе с Дахадаевским районом (на юге), в 33 км к югу от районного центра — села Сергокала.

Население

История 
Центр сельского общества (в XIX в.).

Хозяйство 
Лесхоз.

Природные ресурсы 
Месторождения железистых и содовых минеральных вод.

Достопримечательности 
Могильник (близ с.).

Известные уроженцы 
 Муслимбек Кемцуров (род. в 1953) — Народный артист Дагестана, актёр театра
 Абдуразак Муртазалиев (род. в 1930) — поэт

Примечания

Ссылки 
 [mapk38.narod.ru/map1/ik38060.html Топографические карты K-38-60 — 1 : 100 000]

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Сергокалинского района
Муниципальные образования Сергокалинского района
Сельские поселения Дагестана